PDH (Плезиохронная цифровая иерархия) — цифровой метод передачи данных.
 PDH (Пируватдегидрогеназный комплекс) — белковый комплекс, осуществляющий окислительное декарбоксилирование пирувата.